Существует множество съедобных грибов, выращиваемых и собираемых во всём мире. Грибы обладают специфическими вкусом и запахом, некоторые из них являются деликатесами и имеют очень высокую цену.

Пищевая ценность 
Многие грибы являются полезными и питательными, иногда их называют «лесным» или «растительным мясом». Грибы богаты белком (также содержат около 1 % свободных аминокислот), углеводами — специфическим грибным сахаром микозой и гликогеном (т. н. «животным крахмалом»). Грибы содержат минеральные вещества: калий, фосфор, серу, магний, натрий, кальций, хлор, и витамины А (каротин), витамины группы В, витамин С, большие количества витамина D и витамина РР. При этом, вследствие связанности в грибах белков и ряда других веществ с хитином, усвояемость организмом человека их ниже, к примеру, усвояемость белков составляет около 50 % от содержащегося в грибах количества.

В грибах также имеются ферменты (особенно в шампиньонах), которые ускоряют расщепление белков, жиров и углеводов, способствуют лучшему усвоению пищи.

Условно съедобные грибы 
К условно съедобным чаще всего относят грибы ядовитые или едкого вкуса в сыром виде, но вполне съедобные после кулинарной обработки. Иногда называются и другие причины условной съедобности: например, некоторые грибы съедобны только в молодом возрасте, иные же вызывают отравление лишь при совместном употреблении с определёнными продуктами (грибы-навозники с алкоголем).

Виды съедобных грибов 
Всего насчитывается несколько тысяч видов съедобных грибов. Подавляющее большинство из них — мясистые макромицеты, однако некоторые — патогены растений и других грибов: например, Cronartium conigenum, Ustilago maydis, Hypomyces lactifluorum.

Список  культивируемых грибов 
 Шампиньон садовый
 Шиитаке
 Вёшенка устричная
 Опёнок летний
 Опёнок зимний (энокитаке)
 Строфария морщинисто-кольцевая (кольцевик)
 Аурикулярия уховидная
 Вольвариелла вольвовая

См. также 
 Грибная охота
 Ядовитые грибы
 Консервирование
 Маринованные грибы
 Грибы в кулинарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Грибы в рационе человека